

Hegység 
 Bale-hegység Etiópiában

Települések
Bale falu és község Horvátországban Isztria megyében
Bale független igazgatású terület Napa megyében Kaliforniában 
Bale falu Konjic községben Bosznia-Hercegovinában
Bale falu Siedlce megyében a Mazóviai vajdaságban Lengyelországban
Bale falu Norfolk grófságban az Egyesült Királyságban
Bâle Basel város francia neve Svájcban

Személyek
Christian Bale (Christian Charles Philip Bale) angol színész
Gareth Bale walesi labdarúgó
John Bale angol történész és drámaíró, Ossory püspöke